La Flamengrie je název dvou francouzských obcí:

 La Flamengrie (Aisne) – obec v departementu Aisne
 La Flamengrie (Nord) – obec v departementu Nord